AFM puede referirse a:

 AFM Records, discográfica alemana;
 Alex von Falkenhausen Motorenbau, constructor de automóviles de competición alemán;
 Anales de los cuatro maestros, crónica de la historia de Irlanda;
 Antiferromagnetismo, ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra;
 Microscopio de fuerza atómica, un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas del orden de los nanonewtons;
 Asociación de Fútbol de Macao;
 Fuerzas Armadas de Malta.

Siglas